Целебесская веерохвостка () — вид воробьиных птиц из семейства веерохвостковых. Вид является  эндемиком острова Сулавеси (Целебес) в Индонезии. Это единственный вид веерохвосток на острове. 

Международный союз охраны природы (IUCN) присвоил виду охранный статус LC — «виды, вызывающие наименьшие опасения».

Описание 
Активная певчая птица рыжего цвета с длинным хвостом, который регулярно вздергивается и распускается веером. У нее коричневая верхняя сторона, рыжеватое крыло и в значительной степени рыжий хвост с более темной хорошо заметной полосой на конце. Голова коричневая, горлышко — белое, «брови» — ярко-рыжие. На груди — черное пятно на груди, живот-светлый.

Местообитания и образ жизни 
Местообитание этого вида — субтропические или тропические влажные низинные и горные леса. Встречается как одиночные особи, так и пары - от нижних до верхних слоев кроны деревьев. Часто - в смешанных стаях.

Как и остальные веерохвостки — насекомоядны.

Песня 
Песня представляет собой последовательность высоких, быстро нисходящих нот: «WIT--wit-dee-dee-de-doo-doo». Призывные звуки включают резкие, пронзительные «тзип» и «чью».

Систематика 
Этот вид является близкородственным и составляет комплекс видов со следующими Индонезийскими видами:
 рыжеспинной веерохвосткой () — острова Танимбар,
 серамской веерохвосткой () — остров Серам,
  () — остров Буру,
 палауской веерохвосткой () — эндемиком Палау

Согласно официальным данным IOC для R. teysmanni выделяются 3 подвида:
 R. t. teysmanni	Büttikofer, 1892 — горы на юго-западе Целебеса
 R. t. toradja	Stresemann, 1931 — горы центральной и юго-восточной части Целебеса
 R. t. coomansi	van Marle, 1940 — горы на севере Целебеса (признан в 2022 году)

Примечания

Ссылки 
 Целебесская веерохвостка  Rhipidura teysmanni Büttikofer, 1892 на сайте «xeno-canto» — Голоса птиц по всему миру
 

Веерохвостковые
Птицы Юго-Восточной Азии
Животные, описанные в 1892 году
Эндемики Сулавеси